Neimongosaurus yangi es la única especie conocida del género extinto Neimongosaurus ("lagarto de Mongolia Interior") de dinosaurio terópodo tericinosáurido, que vivió que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 96 millones de años en el Cenomaniense, en lo que hoy es Asia.

Descripción 
Se cree que el Neimongosaurus fue un terizinosaurio de tamaño pequeño, con una longitud de 2,3 a 3 metros y un peso de 91 a 227 kilogramos.
s,Neimongosaurus era un animal bípedo y pesado con extremidades posteriores bien desarrolladas. El fémur mide 36,6 centímetros de largo, con un eje recto, la cabeza femoral apunta hacia los lados internos. Ambas tibias están preservadas, midiendo 31 centímetro, más corto que el fémur. Su mandíbula inferior tiene forma de U, conservando solo una dentario derecho parcial. Hay 5 alvéolos en los que solo se conservó un diente . Está aserrado de forma gruesa, lo que indica una dieta herbívora como otros terizinosaurios, como Alxasaurus o Erlikosaurus. Tenía un cuello relativamente alargado compuesto por aproximadamente 16 cervicales, si se cuenta el atlas. En general, las extremidades anteriores están bien conservadas, falta la mano . Su escápula tenía un extremo cónico.

Neimongosaurus exhibe algunos caracteres que no se ven en otros tericinosaurianos pero que aparecen  en algunos maniraptores avanzados, tales como vértebras altamente neumatizadas y un hombro altamente derivado. Particularmente el cuello alargado y la cola corta evidencian la posibilidad de una relación estrecha entre los tericinosaurianos y los oviraptosaurianos.

Los elementos de la cintura escapular de N.y angi, incluyendo una espoleta completa, sin distorsión, fueron reconstruidos y articulados presentando una orientación única de la fosa glenoidea comparadas a las de otros terópodos conocidos y pájaros. Esta fosa se orientaba lateralmente con un componente ventral leve. Los márgenes escapulares y coracoideos agrandados se orientan a  dorsal y ventral alrededor de la articulación en vez de anterior y posteriormente como en la mayoría de los otros terópodos no avianos y pájaros. Esta reconstrucción, junto con un húmero asociado, fue utilizada para determinar la gama de movimiento del empalme glenohumeral. La morfología inusual de los márgenes escapulares y coracoideos restringió la gama total de movimiento en la dirección dorsoventral, aunque la posición lateral del glenoideo permitido para un recorrido dorsal más extenso del húmero. El húmero también fue capaz de una considerable protracción anterior. Tal protracción extenso es muy diferente que el movimiento del vuelo de pájaros existentes, indicando que esta morfología glenoidea era más probable no una transición evolutiva a la morfología de pájaros modernos. Neimongosaurus pudo haber utilizado esta capacidad de ampliar sus brazos adelante considerablemente para otras actividades tales como alcanzar y agarrar el follaje.
Medía aproximadamente 2,3 metros de largo y pesaba cerca de 90 kilogramos.

Descubrimiento e investigación
Encontrado en la Formación Iren Dabasu, en la Mongolia interior, China. La especie tipo, Neimongosaurus yangi, fue formalmente descrita por Zhang, Xu, Sereno, Kwang y Tan en 2001. Neimongosaurus es un tericinosáurido que se conoce desde el holotipo LH V0001, que consiste en una caja craneal parcialmente conservada, el frente de la mandíbula inferior derecha, una columna axial casi completa que compromete 15 vértebras cervicales, incluido el axis, 4 dorsales y 22 caudales, una fúrcula, ambos escapulocoracoides, ambos humeros, radio izquierdo, ilion fragmentado, ambos fémures, ambas tibias, tarsos izquierdos y un prácticamente completos y articulados pie izquierdo. Un segundo espécimen, LH V0008, que consiste en un sacro compuesto por 6 vértebras y ambas iliones, fue asignado como el paratipo. Los especímenes fueron recolectados en 1999 en Sanhangobi en Mongolia Interior de la Formación Iren Dabasu, que data de la etapa Cenomaniense.

En base a estos restos, la especie tipo, Neimongosaurus yangi, fue formalmente nombrada y descrita por Zhang Xiaohong, Xu Xing, Paul Sereno, Kwang Xuewen y Tan Lin en 2001. El nombre genérico se deriva de Nei Mongol, el nombre chino de Mongolia Interior. El nombre específico honra a Yang Zhongjian.

Clasificación
Los descriptores originales del género asignaron Neimongosaurus a Therizinosauroidea, en una posición basal. Los análisis cladísticos posteriores han indicado una posición en el Therizinosauridae más derivado, pero un análisis realizado en 2010 por Lindsay Zanno recuperó la ubicación original. Sin embargo, Hartman et al. de 2019 recuperó Neimongosaurus como Therizinosauridae nuevamente.

Filogenia 
Cladograma según Hartman et al. de 2019.

Cladograma según Lindsay Zanno en 2010.

Referencias

Enlaces externos 

Therizinosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia